Nové Hrady bezeichnet in Tschechien

 die Stadt Nové Hrady (Gratzen) im Okres České Budějovice, Südböhmen
 mit der Burg Nové Hrady und
 dem Schloss Nové Hrady (Südböhmen)
 die Gemeinde Nové Hrady u Skutče (Neuschloß) im Okres Ústí nad Orlicí, Ostböhmen
 mit dem Schloss Nové Hrady (Ostböhmen)
die Ortslage Nové Hrady der Gemeinde Velenice, Okres Nymburk